Крым:

 Крым, Крымский полуостров — полуостров в северной части Чёрного моря.

Политии 
 Крымское ханство, Крымский юрт — государство крымских татар (1441—1783);
 Крымская народная республика — государственное образование, провозглашённое крымскими татарами в ноябре 1917 года.
 Крымская социалистическая советская республика —  советская республика, существовавшая в Крыму с 28 апреля по 26 июня 1919 года.
 Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика — государственное образование в составе РСФСР (1921—1946) и Украины (1991—1992).
 Генеральный округ Крым — административно-территориальная единица Рейхскомиссариата Украина в годы Второй мировой войны.
 Крымская область — административная единица в составе РСФСР (1946—1954) и УССР (1954—1991).
 Автономная Республика Крым — автономная республика в составе Украины, провозглашена в 1992 году. В 1992—1995 годах носила официальное наименование «Республика Крым».
 Республика Крым — государство, провозглашённое 17 марта 2014 года на территории Автономной Республики Крым и Севастополя на основании результатов общекрымского референдума. 18 марта 2014 года вошла в состав Российской Федерации.
 Республика Крым — субъект Российской Федерации, образованный 18 марта 2014 года.

Населённые пункты 
 Крым — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Крым — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Крым — деревня в Земетчинском районе Пензенской области.
 Крым — заброшенный посёлок в составе города Фокино Приморского края.
 Крым — село в Мясниковском районе Ростовской области.

Суда 
 «Крым» — парусный фрегат Черноморского флота России, построенный в 1778 году.
 «Крым» — парусный корвет Черноморского флота России. Участник русско-турецкой войны.
 «Крым» — колёсный пароходофрегат Черноморского флота России, участник Крымской войны.
 «Крым» — советский пассажирский теплоход (1928—1973).
 «Крым» — советский супертанкер.
 «Крым» — большой разведывательный корабль (БРЗК) проекта 394Б ВМФ СССР (позднее — ВМС Украины).
 «Крым» — моторная лодка, выпускаемая с 1970 года в ЦКБ «Нептун».
 «Крым» — первый норвежский паром на Керченской переправе.

Фамилия 
 Крым, Аарон Яковлевич (1863—1930) — феодосийский общественный деятель, городской голова.
 Крым, Анатолий Исаакович (род. 1946) — украинский писатель, драматург, сценарист.
 Крым, Вениамин Скиевич (1877—1938) — геолог и химик, профессор.
 Крым, Тоомас (род. 1971) — эстонский футболист.
 Крым, Самуил Авраамович (1835—1898) — караимский общественный деятель, педагог.
 Крым, Соломон Самойлович (1867—1936) — премьер-министр крымского правительства (1919), учёный-агроном и филантроп.

Транспорт 
 «Крым» — автомобильная дорога федерального значения в России, часть европейского маршрута E 105.
 Крым — порт в восточном Крыму на берегу Керченского пролива.
 Крым — железнодорожная станция в Керчи, обслуживает порт «Крым».
 «Крым» — бывший фирменный поезд Крымской железной дороги, курсировавший по маршруту Симферополь — Москва-Курская.

Прочее 
 «Крым» — пивобезалкогольный комбинат в Симферополе в составе группы «Сармат».
 «Крым» — второй неофициальный студийный альбом группы «Звуки Му», 1988 год.
 «Крым» — главная телерадиокомпания полуострова Крым.
 «Крым» — модель унифицированных чёрно-белых телевизоров 2-го класса, выпускавшихся Симферопольским заводом телевизоров имени 50-летия СССР с 1969 года.
 «Крым» — художественный фильм.
 «Крым» — крымскотатарский исламский добровольческий батальон времён российско-украинской войны.
 Боевая группа «Крым» (SS-Waffengruppe Krim) — формирование в составе войск СС.

См. также 

 Крым-Гроза
 Крым-Сарай
 
 Остров Крым

Примечания 

